Виктория може да се отнася за:

 Виктория — богиня на победата в древноримската митология, еквивалент на древногръцката богиня Нике;
 Виктория – женско име;
 Виктория (1819—1901) – кралица на Обединеното кралство (1837—1901);
 Виктория Шведска (р. 1977) – шведска принцеса и наследница на кралския престол на Швеция;
 Виктория — род водни растение от семейство Водни рози;
 ЗАД Виктория – българско застрахователно дружество;
 Виктория (филм) – български игрален филм от 2014 година;

Градове 
 Виктория (Хонконг) – столица на Хонконг;
 Виктория — столица на Сейшелските острови;
 Виктория — столицата на провинция Британска Колумбия в Канада;
 Виктория — главен град на остров Гозо на Малта;
 Виктория — град в щата Тексас в САЩ;
 Виктория — град в щата Канзас в САЩ;
 Виктория — град в щата Минесота в САЩ;
 Виктория — град в щата Гуанахуато в Мексико;

Други географски обекти 
 Виктория — щат в Австралия;
 Виктория – пустиня в Австралия;
 Виктория – река в щата Северна територия, Австралия;
 Виктория — водопад на река Замбези;
 Виктория — езеро в Африка (Танзания, Кения, Уганда);
 Виктория — езеро в щата Нов Южен Уелс, Австралия;
 Виктория — канадски остров в Арктика.